Србички поток је термин који може да се односи на:

 Србички поток (притока Конопиштског потока) — притока Конопиштског потока, округ Бенешов, Чешка;
 Србички поток (притока Мохтинског потока) — притока Мохтинског потока, округ Клатови, Чешка;
 Србички поток (притока Радбузе) — притока рјечице Радбуза, округ Домажлице, Чешка;